Астен:

 Астен (Нидерланды)
 Астен (Австрия)